Cnidium cuneifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av August Heinrich Rudolf Grisebach. Cnidium cuneifolium ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cuneifolium